

Film 
 Sunstroke – film del 1953 diretto da Astrid Henning-Jensen e Bjarne Henning-Jensen
 Sunstroke – film del 2014 diretto da Nikita Sergeevič Michalkov

Musica 
 Sunstroke – EP di Trentemøller del 2005
 SunStroke Project – gruppo musicale moldavo